Ágios Geórgios kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Agios Georgios, Famagusta, ort, 
 Agios Georgios, Limassol, ort, 
 Agios Georgios, Pafos, ort,

Grekland 

 Nisída Ro, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Epirus, Thesprotia, lat 39,53, long 20,35), 
 Ágios Geórgios Ferón, ort, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Epirus, Nomós Prevézis), 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Epirus, Thesprotia, lat 39,46, long 20,51), 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis), 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías), 

Robotskapade Greklandförgreningar